Джон Григорьевич Мостославский (6 июня 1942, Благовещенск — 17 июля 2015, Ярославль) — коллекционер, создатель первого в постсоветской России частного музея «Музыка и время» в городе Ярославле (ноябрь 1993). В музее представлены колокольчики, часы, музыкальные инструменты, граммофоны, утюги, самовары и т. д.

Биография 
Родился в семье потомственных актёров. По собственным словам, коллекционированием стал увлекаться с детства. Отслужив в армии, стал работать иллюзионистом, показывал фокусы, занимался гипнозом, брал уроки мастерства у Игоря Кио. Работал в Ярославской филармонии.

Мостославский собирал антиквариат с юности, посвятил более тридцати лет формированию музейной коллекции. В советское время за свою деятельность преследовался милицией (скупка антиквариата вызывала подозрения). За дачу взятки в 500 рублей председателю ЖСК был осуждён на пять лет колонии.

Снялся в телесериалах «На углу, у Патриарших 2» (2001) и «Хиромант» (2005, съёмки проходили в музее «Музыка и время»).

Умер 17 июля 2015 года, похоронен на еврейском секторе Леонтьевском кладбище Ярославля.

Семья 
Отец троих сыновей, один из них в настоящее время является директором созданного отцом музея.

Примечания

Ссылки 
 Сайт музея
 Сайт музея в ВКонтакте
 Собиратель с гражданской экспозицией
 В центре Ярославля приватизирован памятник истории и культуры
 Субботнее интервью. Джон Мостославский
 Джон Мостославский: «Чиновников нужно чаще менять»

Актёры России
Коллекционеры России
Основатели музеев России
Директора музеев России
Персоналии:Ярославль